

Chimica 
 R12 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R12 – tangenziale di Malines (Belgio)

Pagine correlate 
 R-12